Pedro de Borbón puede referirse a:
Cualquiera de los personajes que lleven Pedro y Borbón en su nombre.

Pedro I de Borbón
Pedro II de Borbón
Pedro II de La Marche o Pedro de Borbón-La Marche.
Pedro Carlos de Borbón
Pedro de Alcántara de Borbón
Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Orleans